Вулгарис може да се отнася за:

 Вулгарис род в Епирско
 Вулгарис или Зигос – малка планина в Епир, Гърция